est un nom de famille d'origine anglaise.
 Axon (anciennement Taser) est une entreprise spécialisée dans les appareils de sécurité individuels non létaux.
  est un constructeur britannique de composants automobiles.
 Axon' Cable est un constructeur de composants électroniques, notamment de câbles et de connecteurs, et un concepteur de réseaux de câblage.